Rockstar: Do zachodu słońca – trzeci album studyjny polskiego rapera White’a 2115. Wydawnictwo ukazało się 28 sierpnia 2020 roku nakładem wytwórni muzycznej SBM Label.

W listopadzie 2020 album uzyskał status złotej płyty, a w lipcu 2022 – dwukrotnie platynowej płyty.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy SBM Label
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy numer jeden w Polsce
Albumy White’a 2115